Огане́сов — армянская фамилия.

 Оганесов, Антон Вячеславович (род. 1980) — украинский и казахстанский футболист
 Оганесов, Вазген Михайлович (1920—1993) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1946).
 Оганесов, Николай Сергеевич (род. 1947) — советский и российский писатель, автор детективов.
 Оганесов, Рубен Юрьевич (род. 1964) — российский журналист и медиаменеджер, министр правительства Московской области.

См. также